Баньер-де Бигор (, ) — коммуна и супрефектура в юго-западной Франции, в департаменте Верхние Пиренеи, расположенная на реке Адур, в предгорьях Пиреней, недалеко от границы с Испанией.

В Баньер-де-Бигоре родился британский военачальник виконт Аланбрук.

Здесь также находятся ботаническая консерватория Пиреней и термы, поскольку город известен своими минеральными источниками ещё со времён древних римлян, основавших поселение в 28 году до н. э. под именем .

Уроженцы 
 Куртад, Пьер
 Пьерре, Огюст

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Туристический портал города
 Баньер-де-Бигор на сайте Национального географического института
 История городских терм

Курорты Франции
Коммуны департамента Верхние Пиренеи
Супрефектуры Франции